Orbe puede designar:
Orbe (Comité), Organización Revolucionaria en Beneficio de los Estudiantes.
Orbe (símbolo cristiano), bola que representa el mundo y que es utilizada como símbolo de autoridad sobre este,  en pinturas y esculturas en los que se representa a la Virgen, Cristo o algunos emperadores.
Orbe (banda), banda brasileña de rock alternativo.
Río Orbe, río de Francia.
Orbé, pueblo ubicado en la comuna de Saint-Léger-de-Montbrun, departamento de Deux-Sèvres, Nueva Aquitania, Francia.
Orbe (Suiza), localidad suiza del cantón de Vaud, capital de su distrito, a orillas del río Orbe.
Mundo, Orbe es otra forma de llamar al Mundo.
Orbe (empresa), empresa canaria que organiza cursos de idiomas en el extranjero.
Orbe (criptozoología), fenómeno en forma de círculo luminoso que aparece en las fotos, sobre todo digitales -aunque también de carrete-, y cuya existencia ha generado toda una polémica entre quienes afirman que se trata de seres invisibles inteligentes, y quienes dicen que todos ellos son motas de polvo o gotas de agua, en suspensión, círculos de confusión creados por la luz del flash. Los defensores de la teoría criptozoológica se basan en que esos seres mantienen conversaciones con ciertas personas a quienes eligen por afinidad, y mediante sus posiciones en las fotos comunican en determinadas circunstancias detalles íntimos de la vida de cada cual, de una forma tan impactante, que hay muchos que les consideran, bien ángeles, bien espíritus de seres queridos difuntos. 

ca:Orb